Кудеверская волость — волость в Бежаницком районе Псковской области РФ 
 Кудеверская волость — волость в Новоржевском уезде Псковской губернии в 1924 — 1927 гг.